Элли Паппа (; урождённая Иоанниду (); 1920 — 27 октября 2009) — греческая революционерка, , , и политическая деятельница. Сестра писательницы Дидо Сотириу. Жена Никоса Белоянниса.

Биография 
Элли Паппа родилась в Измире в 1920 году. Она была младшей из пяти детей. Во время греко-турецкого обмена населением её семья переехала в Пирей.

Элли Паппа обучалась на философском, а позже на юридическом факультете Афинского университета, однако не окончила учёбу из-за оккупации страны немецкими войсками. Она принимала участие в Сопротивлении и в это же время стала членом Коммунистической партии.

В декабре 1950 года Элли была арестована, в августе 1951 года в тюрьме она родила сына Ника. Элли приговорили к смертной казни, которую позже заменили на тюремный срок, а к новому 1964 году выпустили на свободу. После освобождения она стала членом Единой демократической левой партии. После переворота 21 апреля 1967 года её опять арестовали и сослали на остров Йиарос. В июле 1968 года Паппа была освобождена в связи с тяжёлой болезнью.

После освобождения Паппа работала журналисткой. Она умерла 27 октября 2009 года.

Библиография 

 Ο Πλάτωνας στην εποχή μας. Κέδρος, 2012
 Μύθος και ιδεολογία στη ρωσική επανάσταση. Άγρα, 2011
 Μαρτυρίες μιας διαδρομής. Μουσείο Μπενάκη, 2010
 Ο Λένιν χωρίς λογοκρισία και εκτός μαυσωλείου. Άγρα, 2010
 Η κάθοδός μου στον Άδη. Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 2009
 Αρχαίοι Έλληνες συγγραφείς στο «Κεφάλαιο» του Μαρξ. Άγρα, 2008
 Βίος και έργα της Γάτας της Σοφής. Κέδρος, 2007
 Γράμματα στο γιο μου. Άγρα, 2007
 Η Κομμούνα του 1871. Άγρα, 2007
 Σπουδή στο θέμα της ελευθερίας. Άγρα, 2007
 Αποχαιρετισμός στον αιώνα μου. Κέδρος, 2006
 Μικρογραφίες: βιβλία από τη φυλακή. Καλειδοσκόπιο, 2006
 Μακιαβέλλι ή Μαρξ. Άγρα, 2005
 Ο Πλάτωνας στην εποχή μας. Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου, 1997
 Βίος και έργα της Γάτας της Σοφής. Οδυσσέας, 1994
 Μύθος και ιδεολογία στη ρωσική επανάσταση. Βιβλιοπωλείον της Εστίας, 1990
 Никос Кицикис,Ο επιστήμονας, ο άνθρωπος, ο πολιτικός. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, 1986
 Σπουδή στο θέμα της ελευθερίας. Φιλιππότη, 1985

Литература 

 Королев Б. Элли Паппа: женщина из легенды // Советская культура. — 3 сент. — 1985

Примечания

См. также 
 Кицикис, Никос
 Кицики, Беата

Коммунисты Греции
Революционеры Греции
Греческие писательницы
Движение Сопротивления в Греции
Приговорённые к смертной казни в Греции